FAM184A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 140 амінокислот, а молекулярна маса — 132 965.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.

Примітки

Література

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки